Raue Spree () — второй концертный DVD и третий концертный альбом немецкой фолк-метал группы In Extremo.

История создания 
После выхода альбома Mein rasend Herz было принято решение записать и новый DVD группы. Последний концертный диск был выпущен в 2002 году, и, в силу ряда причин, имел некоторые серьезные дефекты. С новым DVD группа решила ретироваться, сделать более качественную работу, а заодно и показать, как сильно группа изменилась за прошедшие годы. DVD был записан во время второй части тура в поддержку Mein rasend Herz, которая проходила осенью 2005 года. Концерт прошёл 24 сентября в Берлине, в клубе Columbiahalle. Специально для этого события был приглашен особый гость, старый друг группы — Роберт Бекманн из группы The Inchtabokatables (для исполнения песен Poc Vecem и Spielmann). Кроме того, в этот же день праздновал свой день рождения басист In Extremo — Кай Люттер (Die Lutter), и поздравительное скандирование «Happy Birthday to you!» также можно увидеть на DVD.

Альбом вышел уже в следующем, 2006 году, в феврале, на CD и DVD и включал в себя несколько версий. Стандартный DVD содержал концерт, расширенная версия содержала также второй диск, на котором можно увидеть бонусные материалы — TimeLap One Day, Making of DVD, Instruments, Band-Interview и In Extremo Private (Format 4:3). Стандартный CD включал лишь 17 композиций, в то время как расширенная версия вышла на двух дисках и содержала все 24 песни с концерта. Альбом в итоге стал золотым (более 25 000 проданных копий), однако в данный момент его выпуск уже не осуществляется (ни в CD, ни в DVD формате).

Композиции

Интересные факты 

 Название Raue Spree — это прямая отсылка к Берлину, в котором и был записан концерт (Шпре — река, на которой стоит город). Кроме того, это также отсылка к композиции Raue See — «Жестокое море».
 Альбом занял 4 место в немецких чартах, продержавшись там 8 недель. DVD получил статус золотого.

Состав записи 
 Михаэль Райн — вокал, цистра
 Dr. Pymonte — волынка, шалмей, арфа, флейта
 Yellow Pfeiffer — волынка, шалмей, флейта, никельхарпа
 Flex der Biegsame — волынка, шалмей, флейта, ирландская волынка
 Van Lange — гитара
 Kay Lutter — бас-гитара, пферд
 Der Morgenstern — ударные

Примечания

Ссылки 
  — официальный сайт In Extremo

Концертные альбомы In Extremo
Концертные альбомы 2006 года